U sezoni 1998./99. je NS BiH uveo Prvu B ligu kao drugi stupanj natjecanja, a Druga liga je postala liga trećeg ranga.

Ljestvica

Poveznice

Izvori 
 rsssf.com, Bosna i Hercegovina 1998./99., 1.B liga NS BiH - ljestvica do 22. kola
 sportsport.ba forum, pristupljeno 2. srpnja 2016.

 

1998-99
 NS 2